Duitsland:
Rohrbach (bij Baumholder), een plaats en gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Rohrbach (bij Saalfeld), een plaats en gemeente in de deelstaat Thüringen
Rohrbach (Bad Brambach), een plaats in de gemeente Bad Brambach in de deelstaat Saksen
Rohrbach (Bad Wurzach), een plaats in het stadsdeel Ziegelbach van Bad Wurzach in de deelstaat Baden-Württemberg
Rohrbach (Bechhofen), een plaats in de gemeente Bechhofen in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Belgershain), een plaats in de gemeente Belgershain in de deelstaat Saksen
Rohrbach (Büdingen), een stadsdeel van Büdingen in de deelstaat Hessen
Rohrbach (Eging am See), een plaats in de gemeente Eging a.See in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Eichendorf), een plaats in de gemeente Eichendorf in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Erharting), een plaats in de gemeente Erharting in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Erndtebrück), een plaats in Balde, een deel van de gemeente Erndtebrück, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Rohrbach (Ettenstatt), een plaats in de gemeente Ettenstatt in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Grub am Forst), plaats in de gemeente Grub am Forst in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Friedberg), een plaats in de gemeente Friedberg in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Heidelberg), een plaats in de gemeente Heidelberg in de deelstaat Baden-Württemberg
Rohrbach (Hunsrück), een plaats en gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Rohrbach (Ilmtal-Weinstraße), een plaats in de gemeente Ilmtal-Weinstraße in de deelstaat Thüringen
Rohrbach (Kamenz), een plaats in de gemeente Kamenz in de deelstaat Saksen
Rohrbach (Karlstadt), een stadsdeel van Karlstadt in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Kallmünz), een plaats in de gemeente Kallmünz in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Landau an der Isar), een plaats in de gemeente Landau an der Isar in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Ludwigsau), een plaats in de gemeente Ludwigsau in de deelstaat Hessen
Rohrbach (Mönchsdeggingen), een plaats in de gemeente Mönchsdeggingen in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Mörlenbach), een plaats in de gemeente Mörlenbach in de deelstaat Hessen
Rohrbach (Niederbergkirchen), een plaats in de gemeente Niederbergkirchen in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Ober-Ramstadt), een stadsdeel van Ober-Ramstadt in de deelstaat Hessen
Rohrbach (Reichelsheim), een plaats in de gemeente Reichelsheimin de deelstaat Hessen
Rohrbach (Regen), een stadsdeel van Regen in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Rennertshofen), een plaats in de gemeente Rennertshofen in de deelstaat Beieren
Rohrbach (Rijnland-Palts), een plaats en gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Rohrbach (Saar), een plaats in de gemeente Sankt Ingbert, deelstaat Saarland
Rohrbach (Sinsheim), een stadsdeel van Sinsheim in de deelstaat Baden-Württemberg
en
Rohrbach am Gießhübel, een stadsdeel van Eppingen in de deelstaat Baden-Württemberg
Rohrbach an der Ilm, een gemeente in de deelstaat Beieren
Rohrbach im Schwarzwald, een stadsdeel van Furtwangen in de deelstaat Baden-Württemberg

Frankrijk:
Rohrbach-lès-Bitche, een gemeente in het departement Moselle

Oostenrijk:
Rohrbach (district), in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Rohrbach bei Mattersburg, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Rohrbach an der Gölsen, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Rohrbach in Oberösterreich, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Rohrbach-Steinberg, een gemeente in de deelstaat Stiermarken
Rohrbach an der Lafnitz, een gemeente in de deelstaat Stiermarken

Zwitserland:
Rohrbach (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Bern